Agassiz kan som auktorsförkortning betyda:

 Louis Agassiz (1807–1873, auktorsförkortningar Agassiz, Ag., L.Ag. och Agass.)
 Alexander Agassiz (1835–1910, auktorsförkortningar A.Agassiz och A.Ag.)
 David John Lawrence Agassiz (auktorsförkortning D.J.L. Agassiz)

Robotskapade auktorsförkortningar